Getynga (niem. Göttingen) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Göttingen – stacja kolejowa w Getyndze
 Göttingen – miejscowość w powiecie Marburg-Biedenkopf w Hesji
 Göttingen – dzielnica miasta Langenau
 Getynga (niem. Landkreis Göttingen) – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia